Resistance:

 Resistance — третий сингл английской рок-группы Muse с их пятого студийного альбома «The Resistance». 
 Resistance: Fall of Man — видеоигра в жанре шутера от первого лица.
 Resistance 2 — вышедший в 2008 году научно-фантастический шутер от первого лица для платформы PlayStation 3.
 Resistance 3 — вышедший в 2011 году научно-фантастический шутер от первого лица для платформы Playstation 3.